Сезон 2013/14 — 22-й сезон для «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге, а также 39-й подряд сезон, который клуб проводит в высшем дивизионе английского футбола.

После завоевания чемпионского титула в предыдущем сезоне, «Юнайтед» провёл худший сезон в истории своих выступлений в Премьер-лиге, заняв лишь 7-е место.

В этом сезоне команда выступала под руководством нового главного тренера, Дэвида Мойеса, сменившего на этом посту сэра Алекса Фергюсона. 22 апреля 2014 года после неудовлетворительных результатов команды Мойес был отправлен в отставку, а временным исполняющим обязанности главного тренера до окончания сезона был назначен Райан Гиггз.

Сезон начался 11 августа 2013 года матчем на Суперкубок Англии, в котором «Юнайтед» одержал победу со счётом 2:0.

Под руководством Мойеса команда неудачно выступила в чемпионате, проиграв к концу апреля 11 матчей и набрав лишь 57 очков, что стало худшим результатом «Манчестер Юнайтед» в истории выступлений в Премьер-лиге. Кроме того, впервые с сезона 1994/95 команда потеряла место в Лиге чемпионов следующего сезона.

«Юнайтед» также традиционно сыграл в национальных кубках и Лиге чемпионов. Из Кубка Англии «Юнайтед» выбыл в третьем раунде, проиграв «Суонси Сити». В Кубке Футбольной лиги «Юнайтед» добрался до полуфинала, выбыв из турнира после поражения в серии послематчевых пенальти от «Сандерленда». В Лиге чемпионов «Юнайтед» занял первое место в группе в вышел в плей-офф, где обыграл «Олимпиакос» в 1/8 финала, а в 1/4 финала проиграл «Баварии».

В последний день летнего трансферного окна в команду перешёл бельгийский полузащитник Маруан Феллайни, с которым Мойес работал в «Эвертоне». В основной состав команды пробился 18-летний воспитанник Академии клуба, атакующий полузащитник Аднан Янузай. В зимнее трансферное окно клуб побил свой трансферный рекорд, заплатив 37 млн. фунтов за переход атакующего полузащитника Хуана Мата из «Челси».

Клуб

Тренерский штаб

Форма 
Поставщик формы: Nike
Спонсор: AON

Комплект домашней формы на сезон 2013/14 был представлен 5 июня 2013 года: футболки традиционного красного цвета с чёрными воротниками и пуговицами, белые шорты и чёрные гетры с двумя красными горизонтальными полосками.

Комплект гостевой формы на сезон 2013/14 был представлен 25 июля 2013 года: футболки с клетками тёмно-синего и чёрного цвета с чёрными воротниками, тёмно-синие шорты и тёмно-синие гетры с белой горизонтальной полоской.

В качестве третьего комплекта формы используется комплект гостевой формы предыдущего сезона: белые футболки с красным воротником и красной вертикальной полоской, чёрные шорты и белые гетры с чёрными и красными полосками.

Предсезонные и товарищеские матчи 
«Юнайтед» начал подготовку к сезону 2013/14 предсезонным турне, в рамках которого посетил Таиланд, Австралию, Японию и Гонконг. 6 августа «Юнайтед» посетил Стокгольм, где сыграл с клубом «АИК».

9 августа «Юнайтед» и «Севилья» на стадионе «Олд Траффорд» сыграли в матче, посвящённом Рио Фердинанду.

Суперкубок Англии

Премьер-лига 
См. также: Премьер-лига в сезоне 2013/2014

Календарь матчей Премьер-лиги сезона 2013/14 был обнародован 19 июня 2013 года. «Юнайтед» открыл сезон выездным матчем со «Суонси Сити», одержав в нём победу со счётом 4:1.

Турнирная таблица

Результаты по турам

Статистика выступлений в Премьер-лиге

Матчи 

Время начала матчей указано британское летнее (BST)

Кубок Футбольной лиги 

Ничья 3:3 по сумме двух матчей полуфинала. В серии послематчевых пенальти победу одержал «Сандерленд».

Кубок Англии 

«Юнайтед» традиционно начал выступления в Кубке Англии с третьего раунда. Жеребьёвка пар третьего раунда состоялась 8 декабря 2013 года. По её итогам «Юнайтед» принял на домашнем стадионе «Суонси Сити». Матч завершился поражением «красных дьяволов» со счётом 1:2.

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап

Плей-офф 

«Манчестер Юнайтед» победил со счётом 3:2 по сумме двух матчей и вышел в 1/4 финала.

«Манчестер Юнайтед» проиграл со счётом 2:4 по сумме двух матчей и выбыл из турнира.

Статистика

Матчи и голы 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Бомбардиры

Дисциплинарные показатели

Общая статистика 

* В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей и Суперкубка Англии.

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Отправлены в аренду

Результаты матчей резервистов и Академии 
Ниже представлены результаты матчей резервного (до 21 года) и юношеского (до 18 лет) составов «Манчестер Юнайтед» на соответствующих турнирах.

Резервисты (состав до 21 года)

Большой кубок Ланкашира

Barclays Премьер-лига (до 21 года)

Большой кубок Манчестера

Примечания

Ссылки 
 Сезон 2013/14 на сайте StretfordEnd.co.uk 

2013-2014
Манчестер Юнайтед